Amerikai Egyesült Államok
 Ijamsville (Indiana)
 Ijamsville (Maryland)